Zhongshan (stadsprefectuur), een stadsprefectuur in de Chinese provincie Guangdong
 Zhongshan (staat), een voormalige staat in China